Мила́на Алекса́ндровна Королёва (Кири́ллова) (род. 12 сентября 1977, Москва, СССР) — российский блогер, модель, телеведущая и журналистка.

Биография 
В 12 лет переехала в Бикин, Хабаровский край, поскольку её отец был военным.

В 2000 году она закончила Американский Университет TOURO.

Получила диплом Высшего института управления от 18.06.2004 с присуждением квалификации "Менеджер Организации по специальности «Менеджмент Организации»

Работа 
2006—2009 Генеральный директор ООО «Пластэко».

2010 Ведущая авторской программы на телеканале Столица.

2010—2013 телеведущая на канале «Fashion TV».

2013—2016 World Fashion Channel телеведущая (Неделя моды в Милане)

2013—2014 журнал «L’Officiel» модный обозреватель (колонка интервью)

Авторская программа «Русский Кутюр» о Российских дизайнерах на Fashion TV, программа «Неделя Моды в Милане» на World Fashion Channel.

Вела прямой эфир с Недели моды в Москве, продюсировала и была автором и интервьюером фильмов о модных домах Dsquared и Филипп Плейн, снялась в клипах Джигана, Текилы, Влада Топалова, Снялась на обложке для журнала Офисьель Латвия и Shape Россия, удостоена премиями BestoftheBest 2012, Телеведущая года 2012, Лучшая программа о моде, Fashion мама.

Награды 
 19 апреля 2012 года в Москве Милана получила премию «Best Of The Best 2012» в номинации "Face of Russian Fashion TV. В 2011 году телеканал Fashion TV удостоил награды в номинации «Лучшая Fashion телеведущая года»
 В 2012 телеканал Fashion TV наградил премией в номинации «лучшая fashion передача на TV» программу Русский кутюр с Миланой Королевой

Семья 
 С 2005 года супруг — Михаил Львович Кучмент, основатель сети магазинов Hoff.
 Дети — Дарья Королёва (1999 г.р.), Леонард Кучмент (2015 г.р.).

Примечания

Ссылки 
 Страница в Instagram
 Канал на хостинге Youtube